Buchs steht für:

 Gewöhnlicher Buchsbaum
 Buchsholz, ein Holzmerkmal, welches von Nadelbäumen an Stellen ausgebildet wird, die während des Wachstums besonders auf Druck belastet waren
 Buchsen (auch Buxen, pl.) sind die Hosen der couleurstudentischen Vollwichs

Buchs ist der Name folgender Orte in der Schweiz:
 Buchs AG, Gemeinde im Kanton Aargau
 Buchs LU, Dorf in der Gemeinde Dagmersellen im Kanton Luzern
 Buchs SG, Gemeinde im Kanton St. Gallen
 Buchs ZH, Gemeinde im Kanton Zürich
 Buix, Dorf in der Gemeinde Basse-Allaine im Kanton Jura

Buchs ist der Familienname folgender Personen:
 Emanuel Buchs (* 1962), Schweizer Skibergsteiger, Skilangläufer und Biathlet
 Hermann Buchs (1922–2003), Schweizer Altphilologe
 Julio Buchs García (1926–1973), spanischer Filmregisseur und Drehbuchautor
 Kim Buchs (* 1991), Schweizer Unihockeyspielerin
 Raymond Buchs (1878–1958), Schweizer Maler
 Roland Buchs (1940–2022), 30. und 32. Kommandant der Schweizergarde
 Victor Buchs (1866–1953), Schweizer Kolonialkaufmann und Politiker 

Siehe auch:

 Büchs
 Buchse
 Buchser
 Bucks
 Bux